Sidra puede referirse a alguno de los siguientes artículos:

 Sidra, bebida alcohólica fabricada con jugo de manzana.
 Sidra, nombre común de la hiedra Hedera helix.
 Sidra, nombre común de la hiedra Hedera hibernica.
 SIDRA, Sistema de Información Documental en Red de Asturias, sistema corporativo de gestión de documentos.
 La Sidra, revista temática centrada en la sidra asturiana.
 Golfo de Sidra, entrante del Mar Mediterraneo en el norte de Libia.